Фагим Бенияминович Садыков (16 июня 1928, с. Новомуслимово — 24 июня 1998, Уфа) — философ, академик АН РБ (1998), доктор философских наук (1973), заслуженный деятель науки БАССР (1977).

Биография 
Родился 16 июня 1928 года в селе Новомуслимово Месягутовского кантона БАССР (ныне — Мечетлинский район РБ).

В 1950 году окончил исторический факультет Свердловского государственного педагогического института.

После окончания института с 1953 года работал преподавателем общественных дисциплин в Уральском филиале АН СССР, в Челябинском политехническом институте, в Новосибирском университете, Ставропольском сельскохозяйственном институте. С 1969 года — в Башкирском государственном университете, зав. кафедрой.
  
Ф. Садыков занимался актуальными проблемами философии — исследование противоречий социализма, их отличие от капиталистических противоречий, проблемами объективных и субъективных факторов в развитии общества. На основе своих работ он пришел к выводу о необходимости замены построенного социализма на социализм с предлагаемым им основами построения.

Одновременно с преподавательской работой он был председателем Башкирского отделения Российского философского общества, затем, с 1981 года — Российского философского общества, возглавлял специализированные советы по защите докторских и кандидатских диссертаций в БГУ.

Его учениками были 10 докторов и 30 кандидатов наук.

Академик АН РБ (1998), он состоял в Отделении гуманитарных наук АН РБ.

Труды 
Автор более 100 научных трудов, включая 4 монографии:
 Единство народа и противоречия социализма. — Ставрополь, 1968.
 О соотношении объективного и субъективного в развитии общества // Научное управление обществом. — М., 1976.
 Место экологического подхода в системе критериев разумных потребностей. — М., 1985.
 Особенность советской цивилизации. — Уфа: Гилем, 1998.

Награды 
Заслуженный деятель науки БАССР (1977)

Примечания

Ссылки 
 АН РБ

Родившиеся в Мечетлинском районе
Выпускники Уральского педагогического университета
Преподаватели Южно-Уральского государственного университета‎
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Преподаватели Ставропольского государственного аграрного университета
Преподаватели БашГУ
Академики Академии наук Республики Башкортостан